Горю́шкин — русская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Горюшкин, Захар Аникеевич (1748—1821) — преподаватель юридического факультета Московского университета.
 Горюшкин, Иван Алексеевич — полковник, начальник Центрального музея Красной армии (с июля 1944 года по март 1949 года).
 Горюшкин, Леонид Михайлович (1927—1999) — историк, член-корреспондент АН СССР.
 Горюшкин, Николай Иванович (1915—1945) — дважды Герой Советского Союза.

Двойная фамилия 
 Горюшкин-Сорокопудов, Иван Силыч (1873—1954) — русский живописец, график и педагог.

Топоним 
 Горюшкин — хутор в Воробьёвском районе Воронежской области.

См. также 
 Горюшино

Примечания